Les Notocirridae sont une famille de vers plats.

Liste des genres 
Selon la classification de Faubel :

Amyris Marcus & Marcus, 1968
Chiliplana Faubel, 1983
Copidoplana Bock, 1913
Diplandros Hyman, 1953
Notocirrus Faubel, 1983
Notoplehnia Faubel, 1983
Triadomma Marcus, 1947
Tripyloplana Faubel, 1983

Bibliographie 
Faubel, 1983 : The Polycladida, Turbellaria. Proposal and establishment of a new system. Part I. The Acotylea. Mitteilungen des hamburgischen zoologischen Museums und Instituts 80 pp. 17–121.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Polycladida